Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Barracuda, nach den Barrakudas, einer Raubfischgattung:

 USS Barracuda (SP-23)
 USS Barracuda (SP-845), ein Patrouillenboot, in Dienst von 1917 bis 1919
 USS Barracuda (SS-163), ein U-Boot, in Dienst von 1924 bis 1945
 USS Barracuda (SSK-1), das Typschiff der Barracuda-Klasse, in Dienst von 1951 bis 1973

Barracuda